L'Enchanteur est un roman de Nabokov (1939).
 L'Enchanteur est un roman de Barjavel (1984).